ALX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alexander City Russell (Stati Uniti)
 alx – codice ISO 639-3 della lingua amol